Дерновка — название географических объектов:

Белоруссия 
 Дерновка — река в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Дерновка — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Дерновка — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Дерновка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.

Украина 
 Дерновка — село в Барышевском районе Киевской области.
 Дерновка — село в Жолковском районе Львовской области.

См. также 
 Дерново
 Дерновое (Тростянецкий район)